Ко́стылев — русская фамилия.

Известные носители 

 
 
 Костылев, Валентин Иванович (1884—1950) — русский прозаик, автор исторических романов.
 
 Костылев, Вячеслав Григорьевич (род. 1951) — советский и российский график, живописец.
 Костылев, Геннадий Иванович (род. 1940) — советский футболист, российский тренер.
 Костылев, Георгий Дмитриевич (1913—1960) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Костылев, Леонид Евгеньевич (род. 1989) — российский боксёр.
 Костылев, Михаил Анатольевич (род. 1985) — российский композитор.

См. также